Володарська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України.

 Володарська селищна рада — колишня назва Нікольської селищної ради Донецька область, Нікольський район
 Володарська селищна рада — Київська область, Володарський район